Maximiliano hace referencia a varios artículos:

Personas

Nobleza 
 Emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico: 
 Maximiliano I de Habsburgo, emperador entre 1493 y 1519.
 Maximiliano II, emperador entre 1564 y 1576.
 Maximiliano III, gobernador de Austria interior entre 1583 y 1595, y a partir de 1612 a 1618 de Tirol.

 Varios soberanos de Baviera:
 Maximiliano I, duque y elector de Baviera entre 1597 y 1651, llamado «el Grande».
 Maximiliano II Manuel, elector de Baviera.
 Maximiliano I de Baviera, rey entre 1805 y 1825.
 Maximiliano II de Baviera, rey entre 1848 y 1864.

 Maximiliano de Baden, príncipe de Baden.
 Maximiliano I de México, emperador de México entre 1864 y 1867.
 Maximiliano Sforza, duque de Milán entre 1512 y 1515.
 Maximiliano de Hohenberg (1902-1962), hijo del archiduque Francisco Fernando de Austria.
 Maximilien de Béthune (1560-1641), duque de Sully, estadista francés, ministro de Enrique IV de Francia.

Religión 
 Maximiliano Kolbe, fraile franciscano, mártir en la Segunda Guerra Mundial.
 Maximiliano de Tébessa († 295), mártir romano de Tébessa.
 Maximiliano de Celeia († 284), obispo y mártir romano.

Véase también 
Maximiano (desambiguación)

Enlaces externos